Gerlach se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Günter Gerlach
 Justin Gerlach